Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана () является центральным исполнительным органом Узбекистана в составе кабинета министров Узбекистана, выполняющего основную роль в развитии и обучении детей.

Руководство

Министры

Заместители министра 
 Шарифходжаев Усман Улфатович — первый заместитель министра народного образования Республики Узбекистан
 Каримжонов Рустам Олимжон Угли — заместитель министра народного образования Республики Узбекистан
 Джураев Иброхим Джураевич — заместитель министра народного образования Республики Узбекистан
 Ражапов Вохобжон Туражанович — заместитель министра народного образования Республики Узбекистан
 Комилов Темуржон Каландарович — заместитель министра народного образования Республики Узбекистан.

Перечень организаций находящихся в ведении Министерства

Республиканские организации 
 Научно-исследовательский институт по изучению проблем и установлению перспектив народного образования имени А.Авлони
 Республиканский центр профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся
 Центр инновации, технологии и стратегии
 Дом Милосердия № 22 имени А. П. Хлебушкиной
 ГУП «Инжиниринговая компания в сфере народного образования»
 Республиканский центр образования
 Республиканская детская библиотека
 Республиканский детский центр «Баркамол авлод»
 Республиканский оздоровительный лагерь «Меҳрибонлик уйлари»

Территориальные управления 
 Министерство народного образования Республики Каракалпакстан
 Андижанское областное управление народного образования
 Бухарское областное управление народного образования
 Джизакское областное управление народного образования
 Кашкадарьинское областное управление народного образования
 Навоинское областное управление народного образования
 Наманганское областное управление народного образования
 Самаркандское областное управление народного образования
 Сырдарьинское областное управление народного образования
 Сурхандарьинское областное управление народного образования
 Ташкентское областное управление народного образования
 Ферганского областного управления народного образования
 Хорезмское областное управление народного образования
 Ташкентский городское главное управление народного образования

Координационные и совещательные органы 
Координационные и совещательные органы

Координационный совет по внедрению и повышению эффективности информационных и коммуникационных технологий в системе министерства народного образования

Логотип 
 
Описание:

Книга - издавна является символом знаний в разных культурах и государствах

Солнце - олицетворяет земную жизнь, энергию, искренность, ясность и уверенность. Как источник света оно символизирует знания, интеллект.

Росток - это символ роста и развития

Ссылки 
 Официальный сайт
 Telegram
 Facebook
 Instagram
 https://lex.uz/docs/4207469 

Министерства образования
Министерства Узбекистана